Люди 
Кик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кик, Фридрих (1840—1915) — австрийский учёный-техник и политик-либерал, профессор.
 Кик, Элли (род. 1995) — американская теннисистка; победительница пяти турниров ITF.

Другое 

Кик () — то же, что Бессрочный бан
 См. также 
 Кик-ин-де-Кёк — старое (немецкое) название башен, в основном тех, которые были частью городских фортификационных укреплений.
 КИК — аббревиатура.